Municipio de Grace puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grace (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Grace (condado de Chippewa, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.